Numan kann sich auf folgendes beziehen:

 Numan oder Nu'man () ist ein arabischer und türkischer männlicher Vorname und Familienname
 eine alternative Schreibweise des englischen Familiennamens Newman (zu Deutsch Neumann)

Namensträger

Historische Zeit 
 Hassān ibn an-Nuʿmān († 705), arabischer Statthalter in Ifriqiya (685–703)
 Ebu Sehil Nu'man Efendi (~1700–nach 1750), osmanischer Rechtskundiger des 18. Jahrhunderts
 Al-Qādī an-Nuʿmān, Gründer der ismailitischen Rechtsschule unter den Fatimiden

Vorname 

 Numan Acar (* 1974), deutsch-türkischer Schauspieler und Filmproduzent
 Numan Çürüksu (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Numan Kurtulmuş (* 1959), türkischer Politiker
 Numan Menemencioğlu (1891–1958), türkischer Diplomat, Politiker und türkischer Außenminister

Familienname 
 Ahmad Muhammad Numan (1909–1996), jemenitischer Politiker
 Arthur Numan (* 1969), niederländischer Fußballspieler
 Henk Numan (1955–2018), niederländischer Judoka

Künstlername 
 Gary Numan (* 1958), britischer Musiker und Pionier des Elektropop

Siehe auch 
 Maarat an-Numan, Marktstadt im Gouvernement Idlib im westlichen Syrien

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname
Türkischer Personenname

en:Nu'man